Grijskraagvijgvogel
 Groene vijgvogel
 Wetarvijgvogel